Тизи́-Узу́ () — вилайет в северной части Алжира, одноимённый своему административному центру, городу Тизи-Узу.

Географическое положение 
Вилайет расположен на побережье Средиземного моря к востоку от столицы Алжира, включает в себя часть исторического региона Кабилия.

Вилайет Тизи-Узу граничит с вилайетами Беджая на востоке, Буира на юге и юго-западе и Бумердес на северо-западе.

Население 
Население большей частью — кабилы, говорящие на кабильском языке.

Административное деление 
Административно вилайет разделен на 21 округ и 67 коммун:

Округа

Примечания 

Вилайеты Алжира